

Toponyme 
 Modern est la dénomination, entre 1974 et 1983, de la commune française d'Obermodern-Zutzendorf, dans le Bas-Rhin ;

Art 
 Modern, appellation pour le mouvement artistique Architecture Art nouveau en Russie ;

Musique 
 Modern est un album des Buzzcocks.